Nuwara Eliya (stad); een stad in het centrale gedeelte van Sri Lanka
Nuwara Eliya (district); een district in het centrale gedeelte van Sri Lanka